

Astronomia 
 16246 Cantor – asteroide della fascia principale
 Cratere Cantor – cratere lunare

Persone 
 Eddie Cantor, pseudonimo di Edward Israel Itzkowitz (1892-1964) – comico, attore e sceneggiatore statunitense
 Eric Cantor (1963) – politico statunitense
 Georg Cantor (1845-1918) – matematico tedesco, padre della moderna teoria degli insiemi
 Maurice Cantor (1921-2016) – religioso francese
 Max Cantor, propr. Michael Cantor (1959-1991) – giornalista e attore statunitense
 Moritz Cantor (1829-1920) – matematico tedesco, primo professore di storia della matematica della Germania
 Norman Cantor (1929-2004) – scrittore e medievista canadese
 Petrus Cantor o Pietro Cantore (...-1197) – teologo francese 
 Theodore Edward Cantor, citato anche come Theodor Edvard (1809-1860) – medico, zoologo e botanico danese

Altro 
 Cantor (cantore) – nell'antichità e nel Medioevo, termine generico che designava un cantante di musica sacra o profana
 Medaglia Cantor – premio di matematica
 Sonda di Cantor – sonda per la decompressione intestinale

Pagine correlate 
 Kantor